El término pepitero enmascarado puede referirse a:

 el nombre común de la especie de ave Saltator cinctus según la Sociedad Española de Ornitología.

 un nombre común de la especie de ave Eophona personata.